Jeremy Roberts est un nom pouvant désigner:

Jeremy Dale Roberts (1934-2017), compositeur anglais
 (né en 1966), joueur de football anglais
Jeremy Roberts (né en 1991), homme politique canadien de l'Ontario

Voir aussi

Roberts, Jeremy